Region bezeichnet:

in der Geographie:

 ein Gebiet, das geographisch, politisch, ökonomisch und/oder administrativ eine Einheit bildet, siehe Region
 eine der Maßstabsebenen in der Geographie

als spezielle geographische Region:
 eine Gebietskörperschaft in Belgien, siehe Abschnitt Regionen im Artikel Politisches System Belgiens
 eine Verwaltungseinheit in Dänemark, siehe Region (Dänemark)
 eine Verwaltungseinheit in England, siehe Region (England)
 eine Gebietskörperschaft in Frankreich, siehe Region (Frankreich)
 eine Verwaltungsebene in Griechenland, siehe Liste der Regionen Griechenlands
 eine Gebietskörperschaft im Irak, siehe Region (Irak)
 eine Verwaltungseinheit in Italien, siehe Italienische Regionen
 eine Verwaltungsebene auf den Philippinen, siehe Region (Philippinen)
 eine Verwaltungseinheit in Russland, siehe Abschnitt Russland im Artikel Kraj
 eine ehemalige Verwaltungseinheit in Schottland, siehe Region (Schottland)
 eine Verwaltungseinheit im Schweizer Kanton Graubünden, siehe Abschnitt Verwaltungseinheiten im Artikel Kanton Graubünden

in der Biologie :
 den Bereich um eine genannte Stelle des Körpers, siehe Körper (Biologie) 

in der Technik:
 DVD-Video#Regionalcode, umgs. für Regional Playback Control (RPC)

Siehe auch:
 Aus der Region. Für die Region.
 Regio